Точильное — название населённых пунктов в России:
 Точильное — село в Смоленском районе Алтайского края.
 Точильное — хутор в Семилукском районе Воронежской области.
 Точильное — деревня в Рыбинском районе Красноярского края.